«Немухинские музыканты» — сказка Вениамина Каверина и её экранизации.
 «Немухинские музыканты» — советский мультфильм 1973 года.
 «Немухинские музыканты» — советский фильм 1981 года.